Dit is een lijst van landen en hun koopkrachtpariteit (kkp) per hoofd van de bevolking. Het bedrag wordt uitgedrukt in internationale dollars, een fictieve munteenheid die in elk land dezelfde koopkracht heeft als de Amerikaanse dollar in de Verenigde Staten.

Lijst 
 In de lijst zijn alleen zelfstandige landen opgenomen.
 Bedragen zijn jaarinkomens, afgerond tot op drie cijfers achter de komma.
 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in sommige gevallen een schatting gedaan. Deze getallen zijn cursief weergegeven.
 De gegevens van de Wereldbank gelden voor het laatste jaar (tussen 2011 en 2015) waarover de Wereldbank gegevens heeft.
 Een lege cel betekent dat voor het betreffende land geen gegevens beschikbaar zijn. Het niet beschikbaar zijn van gegevens kan verschillende oorzaken hebben. Zo maken sommige landen (waaronder veel belastingparadijzen) deze gegevens niet openbaar. In andere gevallen (bijvoorbeeld Syrië) is het niet mogelijk gegevens te verzamelen.

Zie ook 
 Lijst van landen naar bnp
 Lijst van landen naar bbp per hoofd van de bevolking
 Lijst van landen naar inkomensverschillen
 Bruto binnenlands product

Kkp per capita